Адольф Карл Вильгельм Хо́льцман (; 2 мая 1810, Карлсруэ — 3 июля 1870, Гейдельберг) — известный германист, индолог, переводчик и педагог; профессор германской и санскритской филологии в Гейдельбергском университете; автор закона Хольцмана.

Биография 
Адольф Хольцман учился сперва в Галльском университете, затем продолжил образование в Берлинском университете. Первоначально изучал теологию под началом Фридриха Шлейермахера, но потом обратился к лингвистике.

Окончив обучение, с 1832 года проживал в Мюнхене, где слушал лекции Иоганна Андреаса Шмеллера, а в 1834 году Хольцман переехал в столицу Франции, где на него оказал значительное влияние Эжен Бюрнуф. Начиная с 1837 года, на протяжении нескольких лет, служил педагогом-наставником в королевской семье Бадена.

Преподавал на кафедре германской и санскритской филологии в Гейдельбергском университете.

Из научных трудов учёного наиболее известны следующие: критическое издание франкского перевода «Isidorus de nativitate Domini» (Карлсруэ, 1836), перевод «Рамаяны» (1841), «Sagen aus der Mahabharata», «Ueber den griech. Ursprung des indischen Thierkreises» и «Beiträge zur Erklärung der pers. Keilschriften».

Особенное внимание обратили на себя две книги Хольцмана, «Kelten und Germanen» (Штутгарт, 1855), где автор доказывает тождество этих двух племен, и «Untersuchungen über das Nibelungenlied», где пытается опровергнуть теорию немецкого филолога Карла Лахмана.

Избранная библиография 

 Über den griechischen Ursprung des indischen Tierkreises, 1841.
 Über den Umlaut : zwei Abhandlungen, 1843.
 Über den Ablaut, 1844.
 Beiträge zur Erklärung der persischen Keilinschriften, 1845.
 Indische sagen, (2 volumes) 1846.
 Untersuchungen über das Nibelungenlied, 1854.
 Kelten und Germanen. Eine historische Untersuchung, 1855.
 Der grosse Wolfdieterich, 1865.
 Altdeutsche Grammatik, umfassend die gotische, altnordische, altsächsische Sprache, 1870-75.
 Germanische alterthümer. Mit text, übersetzung und erklärung von Tacitus Germania, 1873.
 Deutsche Mythologie, 1874.

См. также 
 Закон Хольцмана

Примечания

Литература 
 Holtzmann, Adolf // Allgemeine Deutsche Biographie.

Ссылки 
 Труды Адольфа Хольцмана.

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Индологи Германии
Германисты